Slovo Kokrháč má více významů:

 Přírodní památka Kokrháč – přírodní památka v okrese Chomutov.
 Velký Kokrháč a Malý Kokrháč – dva sousední vrcholy v Královském hvozdu na Šumavě
 Kotel (Krkonoše) – horský vrchol v Krkonoších (1435 m) zvaný též Kokrháč.